

Astronomia 
 Messier 16 – mgławica emisyjna, znana także jako Mgławica Orzeł

Wojsko 
 M16 – amerykański karabin automatyczny
 M16 – amerykańska mina przeciwpiechotna
 M16 MGMC – pojazd przeciwlotniczy